Åström ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Åström (* 1959), schwedische Politikerin, Mitglied des Reichstags
 Emma Irene Åström (1847–1934), finnische Lehrerin
 Erik Åström (1902–1971), finnischer Leichtathlet
 Eva Löwstädt-Åström (1864–1942), schwedische Malerin und Grafikerin
 Gunnar Åström (1904–1952), finnischer Fußballspieler
 Hardy Åström (* 1951), schwedischer Eishockeytorwart
 Karin Åström (* 1953), schwedische Politikerin, Mitglied des Reichstags
 Karl-Erik Åström (1924–1993), schwedischer Skilangläufer
 Karl Johan Åström (* 1934), schwedischer Professor der Kontrolltheorie und Regelungstechnik
 Kristofer Åström (* 1974), schwedischer Singer-Songwriter
 Magnus Åström (* 1968), schwedischer Skispringer
 Maja Åström (* 1982), schwedische Fußballspielerin
 Nina Åström (* 1962), finnische Gospelsängerin
 Paul Åström (1929–2008), schwedischer Altertumswissenschaftler
 Sverker Åström (1915–2012), schwedischer Diplomat